Steam (band)
 Steam (dienst)
 Steam (film), een Amerikaanse film uit 2007 van Kyle Schickner.
 Steam (Peter Gabriel)
 Steam!, een televisieprogramma van JIM.